Ра́смуссен, Йо́нас:
 Расмуссен, Йонас Поэр (род. 1981) — датский сценарист и режиссёр.
  (род. 1988) — фарерский футболист.